Die Parlamentswahl in Israel 1965 fand am 2. November 1965 statt. Gewählt wurden die 120 Abgeordneten der sechsten Knesset.

Ergebnis

Quellen 

 Sixth Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1965